Енс може да се отнася за:

 Енс, град в Австрия
 Енс, река в Австрия
 Фернандо Енс (р.1964), бразилско-германски теолог